Livin’ It Up — студийный альбом американского кантри-певца Джорджа Стрейта, вышедший 19 марта 1991 года на лейбле MCA Records. Продюсером альбома был Джимми Боуэн и сам Стрейт. Диск дал два кантри-сингла на № 1 Hot Country Songs (Love Without End, Amen; I’ve Come to Expect It From You), причём каждый из них по 5 недель был на вершине чарта. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и он достиг № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и № 35 в Billboard 200 (США), его тираж превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA.

Список композиций 
 «Someone Had to Teach You» (Harlan Howard) — 2:49
 «Heaven Must Be Wondering Where You Are» (David Chamberlain, L. David Lewis) — 3:13
 «I’ve Come to Expect It from You» (Buddy Cannon, Dean Dillon) — 3:45
 «Lonesome Rodeo Cowboy» (Clay Blaker) — 4:25
 «When You’re a Man on Your Own» (Карл Перкинс) — 2:12
 «Drinking Champagne» (Bill Mack) — 3:35
 «We’re Supposed to Do that Now and Then» (David Anthony, Dillon, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer) — 2:33
 «She Loves Me (She Don’t Love You)» (Конвей Твитти) — 2:30
 «Love Without End, Amen» (Aaron Barker) — 3:07
 «Stranger in My Arms» (Curtis Wayne) — 2:54

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Джорджа Стрейта
Альбомы MCA Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний